Николай Фёдорович Попов: Попов, Николай Фёдорович (1865—1945) — врач-оториноларинголог.
 Попов, Николай Фёдорович (1885—1973) — физиолог животных.
 Попов, Николай Фёдорович (1905—1945) — Герой Советского Союза.